Apúlia — região do sudeste da Itália
 Apúlia (Esposende) — freguesia portuguesa
 Praia da Apúlia -— situada na freguesia homónima

Desambiguações de topônimos